Jatobaense – abitanti di Jatobá (Maranhão)
Jatobaense – abitanti di Jatobá (Pernambuco)
Jatobaense – abitanti di Jatobá do Piauí